Nosferatu pode se referir a:

Nosferatu (palavra), sinônimo para "vampiro" na literatura
Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, filme mudo de 1922, dirigido por Murnau
Nosferatu: Phantom der Nacht, filme de Werner Herzog (1979), com Klaus Kinski
 Nosferatu, Eine Simphonie des Grauens (álbum), gravado por Theatres des Vampires

Desambiguações de artes